W Polsce
 Mechowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerski, w gminie Lipusz,
 Mechowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Mechowo – część wsi Wierzenica w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz
 Mechowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Mechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo
 Mechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań
 Mechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce
 Mechowo – gromada w powiecie kamieńskim
 Mechowo – gromada w powiecie łobeskim